Самова́ров — русская фамилия. Известные носители:

 Самоваров, Василий Иванович  (1922—1974) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза (1945).
 Самоваров, Владимир Николаевич  (1946—2021) — советский и украинский физик-экспериментатор,